Кучатакуаро има више значења:

 Кучатакуаро, Лос Магејес (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Кучатакуаро (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику